Амфитри́да — парусный фрегат Российского императорского флота; тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но имел 52 орудия. Заложен 31 августа 1831 года на Соломбальской верфи. Строитель В. А. Ершов. Спущен на воду 17 мая 1832 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение — около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе — 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту — 12,7 м;
 Осадка — 3,9 м;
 Артиллерийское вооружение — 52 орудия (24-фунтовых — по штату);
 Экипаж — 340/430 человек.

Служба 
В 1832 году перешел из Архангельска в Кронштадт.
 В 1833, 1834, 1838, 1839, 1841 и 1842 годах в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1837 году в составе отряда находился в плавании с гардемаринами в Балтийском море.
 В 1849 году тимберован в Кронштадте.
 В 1853 году участвовал в Высочайшем смотре и маневрах Балтийского флота у острова Гогланд.
 В 1854 году стоял на Кронштадтском рейде. 
 В 1855 году занимал позицию на Северном фарватере.
 В 1856 году перевозил войска из Кронштадта в Свеаборг.
 В 1859 году затоплен на Северном фарватере Кронштадта.

Командиры 
 1832—1833 — Н. И. Кошелев
 1834 — Ф. Ф. Матюшкин
 1837—1839 — П. П. Тыринов
 1841 — B. C. Хромченко
 1842—1843 — Д. П. Стеновой
 1853—1854 — П. А. Родионов
 1855—1856 — Ф. Г. Стааль

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством